Никола́й Матю́хин: Матюхин, Николай Иванович (род. 1968) — российский легкоатлет, тренер.
 Матюхин, Николай Яковлевич (1927—1984) — советский учёный в области вычислительной техники.